Fondatori (Founders) – specie aliena dell'universo di Star Trek
 Founders – romanzo di James Wesley Rawles del 2012
 Founders Brewing Company – birrificio statunitense
 Founders Park – stadio di Columbia (Carolina del Sud, USA)